Meristolohmannia är ett släkte av kvalster. Meristolohmannia ingår i familjen Lohmanniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Meristolohmannia